Лінія B:

 Лінія B — лінія метрополітену Буенос-Айреса.
 Лінія B — лінія RER.
 Лінія B — лінія метрополітену Роттерадама.
 Лінія B — лінія метрополітену Праги.
 Лінія B — лінія метрополітену Рима.
 Лінія B — лінія метрополітену Ліона.